Ки́руна () — самый северный город в Швеции. Расположен в шведской Лапландии, в лене Норрботтен, главный город одноимённой коммуны. Богатейшее месторождение железной руды.

Кируна получила статус города в 1948 году.

История

Происхождение названия 
Название происходит от саамского слова Giron, что означает «белая птица». Эта птица (куропатка) также изображена на гербе Кируны вместе с алхимическим знаком железа. Знак символизирует горнодобывающую промышленность города.

География 
Кируна находится на расстоянии 145 километров к северу от Северного полярного круга. Полярный день длится с 27 мая до 15 июля, белые ночи — с 5 мая до 26 мая и с 16 июля до 7 августа. Полярная ночь длится с 11 декабря до 2 января. В это время года единственный возможный дневной свет — несколько часов сумерек.

Климат 
Климат субарктический с коротким (в середине июля), прохладным летом и длинной (с середины октября до конца апреля), холодной зимой, хотя климат города может быть значительно мягче, чем климат окружающего леса. Снежный покров, как правило, держится с середины октября до середины мая, но снегопад может случаться в любое время года.

Экономика 
Кируна является крупным производителем железа в стране. Это связано с нахождением поблизости от города огромных залежей железной руды. В городе добывается почти 85 млн тонн железной руды ежегодно. В день добывается столько руды, сколько понадобится для строительства шести Эйфелевых башен. Самая крупная рудодобывающая компания — LKAB (Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag) — государственный шведский горнорудный концерн, основанный в 1890 году. Штаб-квартира компании расположена в городе Лулео. Производственные мощности LKAB составляют 28 млн тонн железорудной продукции (гранулы, железорудная мелочь и другие продукты) в год. Согласно информации на сайте LKAB, в компании работают 4229 человек, из них 2109 сотрудников — в Кируне (данные на 31 декабря 2013 года). С 2000 года инвестиции компании в производство превысили 30 млрд крон. Средняя брутто-зарплата рабочего в Кируне составляет около 29 тыс. крон (при налоге в 30 %).

Население 

Население Кируны составляет 16,4 тысячи жителей (по данным на декабрь 2020 года), из них саамов — около 900 человек.

Транспорт 
В Кируне имеется аэропорт.

Через город проходит железнодорожная ветка Мальмбанан. Есть пассажирское сообщение со Стокгольмом (через Лулео) (2 ночных поезда) и Нарвиком в Норвегии (3 поезда), железнодорожная линия на Нарвик — одна из самых грузонапряжённых скандинавских линий.

Достопримечательности 
В поселке Юккасъярви в 17 км к востоку от Кируны городе есть ледяной отель, полностью построенный изо льда и ежегодно реконструируемый.

Церковь Кируны (относится к епархии Лулео) — одна из крупнейших деревянных построек Швеции. Здание построено в готическом стиле, а алтарь в стиле модерн. Строилась с 1909 по 1912 год по проекту архитектора Густава Викмана. Церковь считается одним из самых замечательных зданий шведской национально-романтической архитектуры. В здании прослеживаются черты американской деревянной архитектуры с влияниями норвежской каркасной церковной архитектуры и саамских деревянных хижин. В оформлении церкви участвовали принц Евгений, написавший алтарное изображение, а также Кристиан Эрикссон, создавший рельеф для фасада здания.

Известные жители 
 Андерс Берье Сальминг (род. 1953) — шведский хоккеист, игрок сборной Швеции и клубов НХЛ Торонто Мейпл Лифс и Детройт Ред Уингз

Города-побратимы 
  Архангельск, Россия.
  Нарвик, Норвегия.
  Рованиеми, Финляндия.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кируны
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=6124003
 http://eugeo.ru/kiruna-samyj-xolodnyj-gorod-shvecii/
 http://www.republicsweden.com/cities/cities-of-sweden-the-city-of-kiruna-with-their-features.html

Города Швеции